Герцегбосанский кантон (, , ) более известный как Кантон 10 (, ) или Ливанский кантон (, ) — один из десяти кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Название кантона 
На местном уровне кантон именуется Герцегбосанским (), однако Конституционный суд Федерации Боснии и Герцеговины признал данное название противоречащим конституции, поскольку оно содержит отсылки к существовавшей во время Боснийской войны Хорватской республике Герцег-Босне. Также кантон известен как Западнобоснийский () по расположению и Ливенский (транслит. Ливаньски, ) по административному центру (Ливно).

География 

Кантон расположен в западной части страны, его административным центром является Ливно. Кантон состоит из общин Дрвар, Босанско-Грахово, Гламоч, Купрес, Ливно и Томиславград.

Население 
По итогам переписи населения 2013 года 76,8 % населения кантона составляли хорваты, 12,96 % — сербы, 9,55 % — бошняки. Из шести общин кантона в трёх общинах большинство населения составляют хорваты (Купрес, Ливно и Томиславград), в остальных — сербы (Дрвар, Босанско-Грахово, Гламоч).

История 
Ливно упоминается уже в иллирийский сутки как центр восточной провинции (Гливно). Во времена Римской империи Ливно был важной административно-военной единицей.

Славянское население в Ливни появилось в 626 году, потом заняли всю территорию Ливнивского уезда, хорватские племена закрепились на этой территории, а Ливно и Томиславград стали важными центрами Королевства Хорватии. В 925 году на территории соседного Дунайского поля был коронован первый правитель хорватов Томислав из рода Трпимировичи.

В Хорватско-Венгерском государстве Ливно продолжало оставаться важным окружным центром.

Примечания

Ссылки 
 Turistička zajednica Hercegbosanske županije 

Герцегбосанский кантон